

Anno 
 1812 – (MDCCCXII in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1812 a.C.

Matematica 
 1812 – numero naturale

Astronomia 
 1812 Gilgamesh – asteroide della fascia principale del sistema solare

Opere 
 1812 – film del Vasilij Michajlovič Gončarov del 1912
 Ouverture 1812 – di Pëtr Il'ič Čajkovskij